Борис Порфирьев:
 Порфирьев, Борис Александрович (1919—1990) — российский и советский писатель, редактор.
 Порфирьев, Борис Николаевич (род. 1955) — российский экономист, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования, академик РАН.